Astracã — cidade russa
 Oblast de Astracã — divisão administrativa da Rússia, cuja capital é a cidade homônima
 Canato de Astracã — antigo estado feudal tártaro
 Astracã ou Caracul — pele com pelos macios, de cordeiro caracul

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história